Ягодная слобода (Ягодное, Ягодная поляна, Дмитриевское, , МФА:  или , МФА: ) — историческая местность в Кировском районе Казани.

География 
Ягодная слобода находится в юго-восточной части Кировского района; севернее находится Пороховая слобода, северо-восточнее — Крыловка, восточнее — Гривка, южнее — новое русло Казанки, западнее — старое русло Казанки и Адмиралтейская слобода.

Административная принадлежность 
В период Казанского ханства предположительно являлась частью Галицкой даруги, затем находилась в составе Казанского уезда (на момент вхождения в состав Казани в Паратской волости этого уезда). После вхождения в состав Казани находилась в составе 5-й части, а после её разделения на 5-ю и 6-ю части — в составе последней. После введения в городе административных районов относилась к Заречному (с 1931 года — Пролетарскому, с 1935 года — Кировскому) району.

История 
В XVI веке местность, занятая слободой, имела название  («ягодная гора»); предполагается, что поселение, существовавшее в период Казанского ханства, было относительно крупным. После захвата Казанского ханства русскими село сменило несколько владельцев, прежде чем в 1588 году было передано Казанской епархии; примерно в то же время была построена Дмитриевская церковь, по которой село получило ещё одно свое название — Дмитриевское. На землях села Ягодного к началу XVII века возникли деревни Савиновская, Комарово, Овинищи, «деревня против Бежболды», починки Коземетево и Красная Горка и прочие.

Перепись 1646 года насчитала в селе 350 человек обоего пола в 120 дворах (к 1678 году население резко сократилось в результате вспышки чумы), третья ревизия (1762—1764) — 409 человек (187 мужчин и 222 женщины), а четвёртая ревизия — 182 ревизские души экономических крестьян. В то время жители села занимались выделкой шкур, красильным, рукавичным, скорняжным, серебряным и другим промыслами; имелся известковый завод, сырьё для которого поставлялось из Морквашей. В конце XVIII века на землях села Ягодного было начато строительство Казанского порохового завода. 

18 июля 1806 года по инициативе священника Ивана Бельского в селе Ягодное было открыто первое на территории современной Казани начальное училище — первое на территории дореволюционной Казани. 

26 октября 1825 года село Ягодное было присоединено к Казани и стало Ягодной слободой города Казани. К тому времени село имело кожевенный завод, крупнейший в Казани, принадлежавший Киприану Котелову; в середине XIX века его наследники продают его «Товарищество Казанского кожевенного завода». Вскоре его выкупает товарищество купцов Иван Алафузова и Сергея Александрова. Это же товарищество строит в слободе ткацкую и льнопрядильные фабрики; после смерти Александрова в 1870 году Алафузов становится единоличным хозяином предприятий. К началу XX века в слободе имелись также лесопильные, кирпичные, кожевенные заводы, войлочное, кулеткацкое, бондарное заведение, и другие предприятия.

В годы Первой мировой войны в слободе действовали два госпиталя Всероссийского союза городов.

В августе 1917 слобода пострадала от взрывов на пороховом заводе в одноимённой слободе; в том же году во время октябрьских событий местная красная гвардия, установив орудия на Базарной площади и у Ягодинского кладбища, обстреливала юнкеров, укрывшихся в Кремле. В следующем году в ходе Гражданской войны к 6 августа северо-западные пригороды Казани были заняты Народной Армией КомУЧа; к 9-10 сентября они были оттеснены за Казанку.

В конце 1920-х годов был сдан в эксплуатацию соединявший Ягодную и Адмиралтейскую слободы железобетонный мост через Казанку, заменивший деревянный разборный мост. На 1940 год в слободе находились швейная фабрика № 5, , кожевенный и уксусный заводы, шорная и кожгалантерейная фабрики, кожзавод «Кзыл-Кунче», артели «Красное Знамя», «Красный Обувщик», портновская и скорняжная мастерские артели инвалидов «Искра», рынок, 3 школы, детский сад, 2 детских яслей, библиотека, взрослая и детская поликлиники. В годы немецко-советской войны в слободу были эвакуированы Кренгольмская мануфактура (из города Нарва Эстонской ССР), кожзавод «Красный Гигант» (Клинцы, РСФСР), биофабрика № 2 (Днепропетровск Украинской ССР); в зданиях клуба льнокомбината и школы № 81 располагались эвакогоспитали.

В 1949 году топоним «Ягодная слобода» признан утратившим свое значение, из-за слияния слободы с основной массивом города.

В 1950-е годы южная часть слободы (около двадцати домов) попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища и строительства Нижнезареченской дамбы.

В 1960—1970-е годы началась застройка района многоэтажными домами — в частности, были застроена территория вокруг Ягодинского кладбища и само кладбище; вновь застройка района многоэтажками продолжилась 2000—2010-е годы, тогда же некоторые улицы слободы оказались «разорванными» надвое участком большого и малого казанских колец.

Улицы 
 Гладилова
 Краснококшайская
 Алафузова
 Бабушкина
 Базарная
 Баженова
 Бугринская
 Внешняя
  (часть)
 Гладиловский переулок
  (часть)
 Заливная
 Калугинская
  (часть)
 Лесопильная
 Лукницкого (часть)
 Маленький переулок
 Межевая (часть)
 Насыпная
 Павла Морозова
 Передовая
 Псковская
 Ползунова
 Поперечно-Базарная (часть)
 Слободская
 Смычки
 Табейкина
  (часть)
 Чигорина
 Шоссейная
 Элемтя
 Энгельса
 Ягодинская
 Ягодинская набережная

Транспорт 
Через территорию исторического района ходят трамваи (встречно-кольцевые маршруты № 5 и № 5а), троллейбус (маршрут № 1), и автобусы (№№ 10, 10а, 45, 49, 53, 63, 72 по улицам Гладилова, Краснококшайская, Большая Крыловка).

Трамвай 
Трамвай пришёл в Ягодную слободу в 1930 году, когда по новопостроенной ветке из Адмиралтейской слободы пошёл маршрут № 5, начинавшийся в Суконной слободе. В 1937 году из-за неисправности Горбатого моста движение трамваев было приостановлено, а затем эпизодически возобновлялось до полного упразднения в 1950-х годах.

Трамвайное движение возобновилось в 2011 году, когда по участку Большого Казанского кольца был пущен трамвай № 9 (с 2013 года трамвай № 1); в 2012 году к нему добавился маршрут № 5.

Троллейбус 
Троллейбусное сообщение открылось в слободе в 1952 году, когда через неё от слободы Восстания (Пороховой слободы) до площади Куйбышева стал проходить маршрут № 2. В 1953 году по новой линии, соединявшей слободы с улицей Декабристов через Крыловку, пошёл маршрут № 3. В 1954 году маршрут № 2 становится маршрутом № 4 (в 1960 году будет разделён на два встречно-кольцевых маршрута 4а и 4б, с 1990 года — на №№ 4 и 10 соответственно). В 1959–1963 годах через слободу ходил маршрут № 5. В 2010 году в связи с демонтажем троллейбусной линии в Крыловке закрыт маршрут № 3, а ещё через три года — маршрут № 4; после закрытия маршрута № 10 троллейбусная линия по улице Гладилова не использовалась, а в 2021 году была демонтирована. В 2012 году по новой трассе Краснококшайской улицы проложена троллейбусная линия, по которой пошёл троллейбус № 1.

Автобус 
Автобусное сообщение открылось в слободе не позднее 1949 года, когда через слободу ходил автобус № 2 («площадь Куйбышева» — «слобода Восстания»). Затем оно было на некоторое время прекращено, возобновившись в начале 1960-х годов, когда через улицу Гладилова пошёл автобус № 18 («телевышка» — «завод медаппаратуры»). К 1977 году к нему добавились маршруты №№ 19, 23, 28 и 43; к 1988 году №№ 23 и 43 стали обслуживать другие направления. К 2006-2007 годам через территорию Ягодной слободы проходило около 20 маршрутов (№№ 11, 18, 23, 28, 34, 72, 91, 99, 104, 118, 128, 151, 155, 165, 166, 167, 170а, 295 и другие). После ввода новой схемы движения автобусов в 2007 году через слободу начали ходить маршруты №№ 5, 10, 10а, 13, 45, 48, 49, 53, 57, 64, 72, 79, 80, 82 и 96.

Примечательные объекты 

 Гладилова, 14 — промышленный корпус завода И. П. Алафузова (XIX век).
 Гладилова, 22 — дом П. А. Свешникова (1830-е годы, архитектор Александр Шмидт).
 Гладилова, 49 —  (конец XIX века, архитектор ).
 Гладилова, 53л —  (1833 год, архитектор Пётр Пятницкий).
 Энгельса, 20 — мечеть Ягодной слободы «Раджаб» (конец X|X века).
 Несмелова —  Волжская государственная академия водного транспорта (бывший Речной техникум). На территории академии установлен теплоход «Метеор».

Галерея

Примечания

Комментарии

Источники 

Исторические местности Казани
Кировский район Казани
Населённые пункты, вошедшие в состав Казани